Gryllus Vilmos és Levente Péter gyerekműsora 1991 és 1997 között, a Magyar Televízió TV1-es csatornáján. "Tágas égen andalog..." kezdetű főcímdalát Gryllus Vilmos szerezte és adta elő. 

A koncepció azon alapult, hogy a gyerekek által postán beküldött rajzokból a műsorszerkesztők mesét állítottak össze, és a történet eljátszásához gyerekeket is hívtak a stúdióba.

Jegyzetek 

Magyar televíziós sorozatok
Televíziós mesesorozatok